Кубок мира по водному поло среди мужчин 2010 () — 14-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 27 июля по 1 августа 2010 года, в городe Орадя. Победителем турнира в четвёртый раз стала сборная Сербии.

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
2010 год в водном поло